Bedford Park ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Bedford Park (Georgia), im Fayette County
 Bedford Park (Illinois), im Cook County
 Bedford Park (New York), im Bronx County

in Australien:
 Bedford Park (South Australia), Vorort von Adelaide

in Kanada:
 Bedford Park (Toronto)

im Vereinigten Königreich:
 Bedford Park (London), Stadtteil von London